Ithamar är ett släkte av insekter. Ithamar ingår i familjen smalkantskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Smalkantskinnbaggar
Ithamar